Air Yacht ist der Name oder Beiname der folgenden Flugboote und Amphibienflugzeuge:

 Batson Air Yacht (1913)
 Hall Air Yacht (1923)
 Kirkham Air Yacht (1925)
 Bach Air Yacht (1927)
 Fokker B.III Air Yacht (1928)
 Loening C-1 Air Yacht (1928)
 Loening C-2 Air Yacht (1928)
 Loening C-4 Air Yacht (1928)
 Supermarine Air Yacht (1930)